Пойнт-Фортин () — боро на юго-западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
Основан в 1783 году в рамках исполнения инициативы о заселении Тринидада католиками — Седула о населении (). Назван в честь обосновавшегося здесь француза Фортина. 

С отменой рабства в регионе перешли от выращивания сахарного тростника к выращиванию какао и кокосовых орехов. В 1906 году после открытия залежей нефти на юго-востоке острова геологом Артуром Биби-Томпсоном (), Пойнт-Фортин был перепрофилирован на нефть.

30 апреля 1980 года был отделён от графства Сент-Патрик.

География 
С севера омывается двумя заливами — Айройс и Гуапо. Являясь полуэксклавом, совсех сторон на суше граничит с регионом Сипария.

Население 
Согласно переписи населения по данным на 9 января 2011 года в боро проживало 20 235 человек: мужчин — 10 097, женщин — 10 138.

Предыдущие переписи 
 1987 год — 17,3 тыс. человек;
 15 мая 2000 года — 17 755 человек.

Административное деление 
Боро разделён на 11 сообществ: 9 городских () и 2 полугородских ().

Список сообществ

Инфраструктура 
 Atlantic LNG — завод по производству сжиженного природного газа.
 Махайка-Овал () —  футбольный стадион вместимостью 2,5 тыс. человек.

Спорт 
 Пойнт-Фортин Сивик () — футбольный клуб высшего дивизиона.

Примечания

Источники 
 Point Fortin, Trinidad and Tobago Page

Ссылки 
 Официальный сайт администрации боро 
 History of Point Fortin 
 Municipal Corporations Contact Information Список глав регинов Тринидада.  

Административные единицы по алфавиту
Административные единицы Тринидада и Тобаго
Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго